MAIB peut faire référence à :
 Marine Accident Investigation Branch
 Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko
 Moldova Agroindbank